Vinay (Isère)
 Vinay (Marne)